Ямщина — название населённых пунктов в России:

 Ямщина — село в Инсарском районе Мордовии.
 Ямщина — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Ямщина — деревня в Гдовском районе Псковской области